Курсе може да се односи на:

 Курсе (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Курсе (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Курсе (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале